Лос Периконес има више значења:

 Лос Периконес (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Периконес (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Периконес, Ранчерија лос Периконес (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику